Le terme Société générale est utilisé pour désigner :

 La Société générale, une importante banque française, fondée en 1864 ;
 La Société générale de Belgique, future Société générale de banque, organisme bancaire, immobilier et industriel fondé en 1822

Voir aussi 

Homonymie